Eastchester ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eastchester (Town), Ort im Westchester County, Bundesstaat New York
 Eastchester (CDP), Census-designated place im Westchester County, Bundesstaat New York
 Eastchester (Bronx), Stadtteil der Bronx in New York City

Siehe auch:
 East Chester